Winnipeg Jets ist der Name folgender Eishockeyfranchises:

 Winnipeg Jets in der National Hockey League (ab 2011)
 Winnipeg Jets, früherer Name der Winnipeg Monarchs in der Western Hockey League (1967 bis 1977)
 Winnipeg Jets (1972–1996) in der World Hockey Association und National Hockey League